Тюльпа́н Ре́геля () — вид многолетних луковичных травянистых растений рода Тюльпан (Tulipa) семейства Лилейные (Liliaceae).

Очень своеобразный вид обычно с одним, реже с двумя, причудливыми складчатыми листьями.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение 5—10 см в высоту.

Луковица яйцевидная, 1,5—2,5 см в толщину, с бурыми, кожистыми кроющими чешуями, с внутренней стороны у верхушки и основания прижатыми волосистыми оболочками;

Стебель голый;

Лист одиночный, стеблеобъемлющий, эллиптический, острый, голый, с продольными извилистыми гребневидными выростами, 1,5—3 см в ширину;

Цветок одиночный;

Листочки околоцветника белые, при основании желтые, 2—2,5 см длиной, островатые или тупые, наружные ланцетные, снаружи красновато- или грязновато-фиолетовые, почти в 2 раза уже внутренних, внутренние продолговатые, при основании ресничатые;

Тычинки почти в 2 раза короче околоцветника;

Нити тычинок волосистые, пыльники линейно-продолговатые, 5—6 мм длиной;

Завязь немного короче тычинок, с коротким столбиком.

Цветет в марте — апреле.

Распространение 
Эндемик Казахстана. Встречается в Чу-Илийских горах и Джунгарском Алатау.

Охранный статус 
Ранее вид включался в Красную книгу СССР. В настоящее время занесен в Красную книгу Казахстана.

К основным лимитирующим факторам относятся: строгая приуроченность к специфическому экотопу — крайне засушливому с высокой температурой воздуха и почвы; использование территории ареала под отгонное животноводство.

В филателии 

Тюльпан Регеля изображен на почтовой марке Казахстана 1997 года.

Примечания

Литература 
 

Тюльпан
Флора Средней Азии
Растения гор
Эндемики Казахстана
Регель